Villena bezeichnet:

 Villena, spanische Stadt in der Region Valencia, Provinz Alicante 

Villena ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Valverde Villena (* 1967), spanischer Dichter und Übersetzer
 Enrique de Villena (1384–1434), spanischer Schriftsteller und Gelehrter
 Isabel de Villena (1430–1490), Tochter von Enrique de Villena und Äbtissin
 Juan Manuel de Villena de la Vega († 1543), kastilischer Adliger und Politiker
 Oscar Félix Villena (1917–2004), argentinischer Geistlicher, Weihbischof in Rosario
 Pedro Pacheco de Villena (1488–1560), spanischer Kardinal und Vizekönig von Neapel
 Pedro Melo de Portugal y Villena (1733–1797), Vizekönig des Río de la Plata
 Ramon B. Villena (* 1939), Bischof von Bayombong

Siehe auch:
 Vilhena